Макси́м Леони́дович Анти́пов (род. 1970) — российский самбист, чемпион России и чемпион мира по боевому самбо, Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный работник физической культуры Республики Карелия.

Биография 
Тренировался у Ильи Шегельмана.

В 1991—1995 годах — преподаватель, тренер-преподаватель в школах Петрозаводска.

Окончил в 1997 году Карельский педагогический институт по специальности «физическая культура».

В 1994—2003 годах — член сборной команды России по борьбе самбо.

В 1995—2006 годах — тренер-преподаватель, заместитель директора Петрозаводской детско-юношеской спортивной школы единоборств № 5.

В 2006—2010 годах — председатель Государственного комитета Республики Карелия по физической культуре и спорту.

В 2010—2019 годах — заместитель Министра по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму Республики Карелия.

В 2019—2020 годах — первый заместитель Министра спорта Республики Карелия.

С 29 апреля 2020 года — глава администрации Медвежьегорского района (временно исполнял обязанности главы с 31 марта 2020 года).

Спортивные достижения 
 Мастер спорта России международного класса
 Мастер спорта России по дзюдо
 Победитель открытого Чемпионата Финляндии по дзюдо (1996)
 Чемпион мира среди студентов-самбистов на Всемирной Универсиаде
 Чемпион России по самбо (1998, 1999, 2003)
 Обладатель Кубка России (1998)
 Бронзовым призёром Кубка мира
 Серебряный призёр первенства мира по самбо (1998, 1999)
 Чемпион мира по самбо (2003)

Примечания

Ссылки 
 Как стать чемпионом мира 
  Министерство по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Республики Карелия

Самбисты по алфавиту
Чемпионы России по боевому самбо
Дзюдоисты России
Выпускники ПетрГУ
Заслуженные работники физической культуры Республики Карелия
Чемпионы мира по самбо